Понятовски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Понятовски, Ладислав (род. 1946) — французский политик, сенатор от департамента Эр.
 Понятовски, Мишель (1922—2002) — французский государственный деятель, министр внутренних дел Франции (1974—1977).
 Понятовски, Сара (более известна под фамилией Лавуан; род. 1973) — дизайнер и декоратор интерьера, работает во Франции. См. также 
 Понятовские
 Понятовский